Сюри́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Шабане. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16376.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к югу от Парижа, в 85 км южнее Пуатье, в 45 км к северо-востоку от Ангулема.

С юга на север через территорию коммуны протекает река Шаранта.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 277 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство (разведение крупного рогатого скота и овец).

В 2007 году среди 191 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 131 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 68,6 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 131 активных работали 113 человек (63 мужчины и 50 женщин), безработных было 18 (9 мужчин и 9 женщин). Среди 60 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Жени
 Кафедра (XVIII век). Исторический памятник с 1994 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта